Cucinotta ist der Familienname folgender Personen:

 Annalisa Cucinotta (* 1986), italienische Radrennfahrerin
 Claudio Cucinotta (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Franco Cucinotta (* 1952), italienischer Fußballspieler
 Letterio Cucinotta (1902–1987), italienischer Automobilrennfahrer
 Maria Grazia Cucinotta (* 1968), italienische Schauspielerin